Arad – miasto w Bahrajnie
 Arad – miasto w Izraelu
 Arad – miasto w Rumunii
 Arad – okręg administracyjny w Rumunii
 Arad – biskupstwo tytularne